Welschkorn bezeichnet:

 Mais (von „welschem Korn“)
 Echter Buchweizen (auch Schwarzes Welschkorn)